Borgsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Borgsjön (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (6,78 ha)
Borgsjön (Västra Eds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (1,82 km²)
Borgsjön, Värmland, sjö i Arvika kommun och Eda kommun,  (1,32 km²)
Borgsjön (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (23,5 ha)
Borgsjön (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (19,4 ha)
Borgsjön, Jämtland, sjö vid byn Borgvattnet i Ragunda kommun,  (1,7 km²)
Borgsjön, Medelpad, sjö mellan orterna Erikslund och Borgsjöbyn i Ånge kommun,  (4,62 km²)
Borgsjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (1,22 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn